Abraham M. Eckstein, geboren als Abraham Mannes (* vor 1828; † nach 1843) war ein deutscher Tabakmanufakturist.

Leben 
Seit 1828 führte er den Familiennamen Eckstein. Er stammte aus dem Hochstift Paderborn und siedelte sich in Lauenförde an, wo er eine kleine Tabak- und Zigarrenmanufaktur unterhielt. 1843 ging er nach Göttingen und begann dort mit der Produktion von Zigaretten. Er legte damit den Grund zu der nachmals bedeutenden, in Dresden und Breslau ansässigen Zigarettenfabrik Eckstein bzw. Eckstein-Halpaus.

Einzelnachweise 

Unternehmer (19. Jahrhundert)
Deutscher
Geboren im 18. oder 19. Jahrhundert
Gestorben im 19. oder 20. Jahrhundert
Mann